Толстый Мыс — урочище, ранее — сельский населённый пункт, располагавшийся на территории Хор-Тагнинского муниципального образования Заларинского района Иркутской области.

История 
Было основано в 1896 году, однако официальной датой основания считается 1902 год.

Происхождение названия 
Название Толстый мыс происходит от слова мыс - участок суши, выдающийся острым углом в море, озеро, реку (в данном случае - в реку Оку). Толстый и Тонкий - названия соседних мысов на реке Оке, расположенных в этом месте. На Толстом мысу и была основана деревня.

Состояние 
Деревня Толстый Мыс была отмечена на топографической карте Генштаба СССР 1985 года. В настоящий момент название Толстый Мыс сохранилось лишь как название урочища.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Заларинского района